Dove c’è musica () — восьмой студийный альбом итальянского певца и композитора Эроса Рамаццотти, который был выпущен 13 мая 1996 года лейблом Bertelsmann Music Group.

Об альбоме 
Dove c’è musica первый альбом Рамаццотти собственного производства, и первый диск без участия его давнего сотрудника Пьеро Кассано. «Dove c'è musica» стал самым успешным альбомом на тот момент, возглавив чарты альбомов в шести странах, включая Италию и Германию. Диск был продан тиражом в 7.000.000 экземпляров.

Также, на сингл «Più bella cosa» из этого альбома был снят музыкальный видеоклип.

Список композиций

Над альбомом работали 

 Джорджио Армани;
 Алекс Барони — бэк-вокал;
 Лука Биньярди — программирование, барабан, миксинг;
 Альберто Бонарди — инженер, ассистент;
 Марко Борсатти — помощник;
 Алекс Браун — бэк-вокал;
 Ленни Кастро;
 Винни Колайута — барабаны;
 Эмануэла Кортези — бэк-вокал;
 Линн Дэвис — бэк-вокал;
 Микеланджело Ди Баттиста — фотограф;
 Натан Ист — бас;
 Дэвид Гарфилд — фортепиано;
 Умберто Гатика;
 Паоло Джанолио — акустическая гитара, бас;
 Джим Гилстрап — бэк-вокал;
 Гари Грант — труба;
 Джерри Хей — труба;
 Ким Хатчкрофт — тенор-саксофон;
 Филипп Инграм — бэк-вокал;
 Лука Джарман — бэк-вокал;
 Майкл Ландау — гитара, электрогитара;
 Чарльз Лопер — тромбон;
 Начо Мано — монтаж;
 Сид Пейдж — скрипка;
 Джон Пена — бас;
 Антонелла Пепе — бэк-вокал;
 Джон Пирс — бас;
 Билл Райхенбах младший — тромбон;
 Челсо Валли — орган, фортепиано, аранжировщик, режиссёр, клавишные, программирование, бэк-вокал, хор, продюсер;
 Миммо Вердуччи;
 Томми Викари — инженер;
 Трэйсли Элана Уильямс'' — бэк-вокал.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эроса Рамаццотти

Поп-альбомы
Альбомы Италии
Альбомы Эроса Рамазотти
Альбомы Sony Music Italy